The Mainspring – film del 1916 diretto da Jack Conway
The Mainspring – film del 1917 diretto da Henry King